William Eden (1. baron Auckland) (1745-1814) – brytyjski polityk i dyplomata
 William Eden (4. baron Auckland) (1829-1890)
 William Eden (5. baron Auckland) (1859-1917)